Dżabal Iszajrat (Jabal Umm ‘Ushayrāt) – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj, w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 1120 m n.p.m. znajduje się w rezerwacie Nabk na południowy zachód od Dahab.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy